Nederland was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2015 in Canada. Het was de eerste deelname voor het land aan een wereldkampioenschap. Oranje kwam in de groepsfase uit tegen Canada, Nieuw-Zeeland en China. In de achtste finale legden de Nederlandse dames het af tegen regerend wereldkampioen Japan.

UEFA-kwalificatie

Groep 5

Kwalificatiewedstrijden

Voorbereiding op het toernooi

Wedstrijden

Hoofdtoernooi 
Bij de loting voor de groepsfase van het WK in Canada werd Nederland als vierde in Groep A ondergebracht. Het team speelt ten minste twee wedstrijden in Edmonton en één in Montreal. Ook Canada, Nieuw-Zeeland en China kwamen in Groep A terecht.

Uitrustingen

Selectie

Afvallers

Groepsfase

Groep A

Nieuw-Zeeland - Nederland

China - Nederland

Nederland - Canada

Knock-outfase

Achtste finale (Japan - Nederland) 

2015
Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2015
WK 2015